Список видов, входящих в род 

Аденантос — род семейства Протейные. По данным сайта The Plant List, содержит 36 видов.

Примечания

Ссылки 
 Аденантос на сайте The Plant List

Аденантос